

Matemàtics xinesos clàssics 
 Jing Fang: 78 - 37 aC
 Liu Xin: c. 50 aC – de dC 23
 Zhang Heng: 78-139 dC
 Cai Yong: 132-192 dC
 Liu Hui: Segle III dC
 Sol Tzu: c. 3r - segle V dC
 Zu Chongzhi: 429–500
 Zu Gengzhi: c. 450 – c. 520

Matemàtics xinesos post-clàssics 
 Zhen Luan: 535-566
 Wang Xiaotong: 580–640
 Yi Xing: 683–727
 Wei Pu: Segle XI
 Jia Xian: 1010-1070
 Su Song: 1020-1101
 Shen Kuo: 1031–1095
 Li Zhi: 1192–1279
 Qin Jiushao: c. 1202–1261
 Guo Shoujing: 1231–1316
 Yang Hui: c. 1238–1298
 Zhu Shijie: 1249-1314
 Zhu Zaiyu: 1536-1611
 Xu Guangqi: 1562–1633

Matemàtics xinesos moderns 
 Minggatu: c. 1692- 1763
 Li Rui: 1768–1817
 Li Shanlan: 1810–1882
 Xiong Qinglai: 1893–1969

Matemàtics xinesos contemporanis 
 Su Buqing: 1902–2003
 Hua Luogeng: 1910–1985
 Ke Zhao: 1910–2002
 Shiing-Shen Chern: 1911–2004
 Chien Wei-zang: 1912–2010
 Ky Fan: 1914–2010
 Chia-Chiao Lin: 1916–2013
 Wenjun Wu: 1919-2007
 Gu Chaohao: 1926–2012
 Daoxing Xia: b. 1930
 Wang Yuan: b. 1930
 Chen Jingrun: 1933–1996
 Cassola Chengdong: 1934–1997
 Yum-Tong Siu: b. 1943
 Peng Shige: b. 1947
 Shing-Tung Yau: b. 1949
 Yitang Zhang: b. 1955
 Colla Tian: b. 1958
 Shou-Wu Zhang: b. 1962
 Kefeng Liu b. 1965
 Terence Tao: b. 1975

matemàtics xinesos